Szabó Jenő
 Szabó Jenő (1843–1921) vasúti tanácsos, főrend, közgazdasági szakember
 Szabó Jenő (1867–1934) református lelkész, költő, író
 Szabó Jenő (1891–1965) újságíró, író, költő
 Szabó Jenő (1894–1970) válogatott labdarúgó
 Szabó Jenő Állami-díjas állatorvos
 Szabó Jenő (1965) búvárúszó

hasonló nevűek
 Szabó Jilek Jenő (1896–1982) jogász